A Temporada da GP3 Series de 2014 foi a quinta do campeonato da GP3 Series, série de acesso à GP2 Series. Teve início no Circuito da Catalunha, na Espanha, em 10 de maio, e encerrou-se no dia 22 de novembro, com a rodada dupla em Yas Marina.

Equipes e Pilotos

Resultados

Por etapa

Classificação

Pilotos

Notes:
† — Não completou a prova, mas foi classificado por ter concluído mais de 90% das voltas.

Campeonato de construtores

Notas:
† — Não completou a prova, mas foi classificado por ter concluído mais de 90% das voltas.

Ligações externas
 Site oficial

2013
GP3 Series